

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Dobbels, (1947- ), danseur, chorégraphe ;
 Didier Dobbels, (1954- ), joueur  puis entraîneur français de basket-ball ;
 Mieke Dobbels, (1978- ), actrice belge ;

Homonymie de patronyme